Chengguan (澄觀 737-838) était un grand maître de l'école mahayaniste chinoise Huayan ;
 Le district de Chengguan (城关) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le district de Chengguan (城关) est une subdivision administrative de la région autonome du Tibet en Chine.
 Chengguan (城管) est l'abréviation de l'agence municipale chinoise 城市管理行政执法局.